Vinjole ima više značenja:
 Vinjole (Dolina Aoste)
 Vinjole (Beluno)